«Тайны святого Юра» — советский художественный широкоформатный  фильм, снятый режиссёром Валерьяном Пидпалым на киностудии им. Довженко в 1982 году.

Премьера фильма состоялась 6 декабря 1982 года.

Сюжет 
Историко-религиозная драма, основанная на реальных исторических фактах. Действие фильма происходит в годы Первой мировой войны на Западной Украине, когда австро-венгерская монархия втянула галичан в братоубийственную войну, а униатская церковь решила навсегда связать Украину с австрийской короной.

Митрополит УГКЦ Андрей (Шептицкий), поручает молодому хорунжему австрийской армии Роману взять под охрану архивы митрополита в соборе Святого Юра во Львове. Однако Роман, ознакомившись с содержанием некоторых материалов, решает вскрыть страшные тайны о преступлениях униатов и предать гласности секретные архивные документы.

В ролях 
 Андрей Харитонов — Роман, бывший хорунжий австро-венгерской армии
 Владимир Талашко — Oрест
 Елизавета Дедова — Стефа
 Сергей Полежаев — митрополит УГКЦ Андрей (Шептицкий) Богдан Ступка — Олекса Виктор Щербаков — Иван Варгун Александр Гай
 Фёдор Стригун
 Сергей Иванов — Егор Любовь Богдан — Ксения
 Алим Федоринский
 Георгий Сотничук
 Елена Чекан
 Владимир Шпудейко
 Пётр Бенюк — Степан Осип Найдук — Дмитро Горук Леонид Яновский — Дмитрий Петрович Енакиев, капитан''
 Геннадий Болотов — 
 Вадим Тадер — 

Фильм был выпущен в количестве 613 копий, за первые 12 месяцев проката его посмотрели 6,2 млн зрителей.

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Валерьян Пидпалый, Владимир Добрычев
 Режиссёр-постановщик: Валерьян Пидпалый
 Операторы-постановщики: Сергей Лисецкий, Александр Пищиков
 Художник-постановщик: Михаил Полунин, Михаил Раковский
 Композитор: Геннадий Ляшенко
 Режиссёр: Елизавета Рыбак
 Звукооператор: Рема Крупенина
 Государственный симфонический оркестр УССР (дирижер: П. Поляков)
 Директор картины:

Награды 
 На кинофестивале «Молодость-82» (Киев) актрисе Елизавете Дедовой был вручен диплом за исполнение роли Стефы.

Примечания

Ссылки 
 Тайны святого Юра (1982)
 

Фильмы СССР 1982 года
Фильмы-драмы СССР
Исторические фильмы СССР
Антирелигиозные фильмы СССР
Фильмы о священниках
Фильмы киностудии имени А. Довженко